«Голубая стрела» — советский кукольный мультфильм, созданный режиссёрами Иосифом Доукшей и Майей Бузиновой в 1985 году по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие „Голубой стрелы“».

Сюжет 
Фея Бефана собирает новогодние подарки, но тут появляется бедный мальчик Франческо, мечтающий о заводном поезде «Голубая Стрела». Фея отказала ему. Игрушки из магазина Феи — кукла Роза, Индейский вождь, Генерал, плюшевый медведь, щенок Кнопка и обезьяна — сбегают на поиски мальчика.

Создатели 
 Автор сценария — О. Шведова
 Режиссёры: Иосиф Доукша, Майя Бузинова
 Художник-постановщик — Галина Беда
 Оператор — Игорь Рогачевский
 Композитор — Виктор Бабушкин
 Звукооператор — Виталий Азаровский
 Мультипликаторы: Майя Бузинова, Алла Соловьёва, Татьяна Молодова
 Куклы изготовили: Геннадий Богачёв, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Виктор Слетков, Борис Караваев, Анатолий Кузнецов, Надежда Лярская, Анатолий Гнединский, Валерий Петров
 Монтажёр — Светлана Симухина
 Редактор — Алиса Феодориди
 Директор — Е. Бобровская

Роли озвучивали 
 Татьяна Пельтцер — фея Бефана
 Людмила Гнилова — Франческо / обезьянка / плюшевый мишка
 Татьяна Божок — щенок Кнопка
 Юрий Медведев — деревянный генерал
 Светлана Травкина — кукла Роза
 Станислав Федосов — индеец / машинист

Отличия от книги 
 Мультфильм, в отличие от сюжета, лишён грустных и трогательных сцен, в том числе появления сердца у куклы и хозяина у медвежонка.
 Также полностью убрана тема смерти.
 В книге Фея летает на метле, а в мультфильме — на зонтике.
 Отсутствуют Сидячий Пилот, Полубородый капитан и горничная Тереза.
 Добавлен такой персонаж, как обезьянка.
 Изменён финал. «Двигатель сюжета» — электрическая железная дорога с поездом «Голубая стрела» — находит «своего» ребёнка последней, и в книге достаётся бедному сыну стрелочника, предотвратившему крушение поезда. В фильме же поезд возвращается в магазин Феи, куда, как и в книге, устраивается приказчиком Франческо.

Источники 
 Бородин Георгий: «Новогодняя анимация»2007

Ссылки 
 
 
 Каталог «Союзтелефильм»

Мультфильмы ТО «Экран»
Короткометражные мультфильмы СССР 1985 года
Мультипликационные телефильмы СССР
Кукольные мультфильмы СССР 1985 года
Новогодние мультфильмы СССР
Мультфильмы Майи Бузиновой
Мультфильмы Иосифа Доукши
Экранизации произведений Джанни Родари
Вымышленные локомотивы и поезда